Прем'єр-ліга Азербайджану 2019—2020 — 28-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 9 березня по 19 червня 2020 року.

19 червня 2020 АФФА прийняла рішення про дострокове припинення чемпіонату через пандемію COVID-19, за поточними результатами Карабах став чемпіоном і гратиме в Лізі чемпіонів, відповідно Нефтчі (Баку), Кешла та ФК Сумгаїт гратимуть в Лізі Європи.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 Офіційний сайт ПФЛ — Професійної Футбольної Ліги Азербайджану 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2019—2020
Азербайджан
Азербайджан
2019 в азербайджанському спорті
2020 в азербайджанському спорті